Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník ženské profesionální události hraný na antukových dvorcích v německém Norimberku.

Deblový titul si připsala nenasazená rumunsko-ruská dvojice Raluca Olaruová a Valeria Solovjevová, která ve finále zdolala německo-české turnajové jedničky Annu-Lenu Grönefeldovou s Květou Peschkeovou po rovnocenném zisku prvních dvou sad 2–6 a 7–6, až dvoubodovým rozdílem v supertiebreaku [11–9].

Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (finále)
  Julia Görgesová /  Mandy Minellaová (1. kolo)
  Alexandra Panovová /  Laura Thorpeová (čtvrtfinále)
  Eva Birnerová /  Irina Burjačoková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2013
WTA Tour 2013